Alfabetisk lista över Förenta nationernas medlemsstater 

Antalet medlemsstater är för närvarande 193 stycken (december 2018). De flesta av dessa ingår i en av fem regionala grupper.

Årtalet i tabellen nedan anger vilket år landet blev medlem i FN.

Sex av länderna saknar fullt erkännande av det internationella samfundet: Armenien, Cypern, Israel, Kina, Nordkorea och Sydkorea.

Palestina har observatörsstatus till FN och saknar sedan även fullt erkännande av det internationella samfundet.

Lista

Lista utifrån data om Förenta nationernas medlemsstater i Wikidata

Se även 
 Europeiska unionens medlemsstater

Externa länkar 

Medlemsstater
Länder efter organisation